Голице (, ) — город в районе Пардубице в центральной Чехии.

Город расположен в 16 км восточнее г. Пардубице на главной автодороге между Градец-Кралове и Свитави.

В составе города 7 административных районов: Самотне Голице, Старе Голице, Подграж, Ровенско, Каменец, Подлеси и Куделка.

История 
Впервые упоминается в 1336 году, как поселение, принадлежащее королю Иоганну Люксембургскому. Статус города получил в XV веке. Уже тогда в городе была построена «rathouz» или ратуша.

В XIX веке здесь работал сахарорафинадный завод. Население занималось, в основном, выделкою сапожного товара и торговлей сельскохозяйственной продукцией.

Население

Города-побратимы 
  Медзев, Словакия

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Holice
 Holice - Planificador de itinerario

Города Пардубицкого края